Cidahu (Pasawahan, Kuningan)
Cidahu (Kuningan)
Cidahu (Cibitung)
Cidahu (Pasawahan, Purwakarta)
Cidahu (Sukabumi)
Cidahu (Kopo)